Хуай:
 Хуай Тямпасакский (1780—1841) — король южнолаосского государства Тямпасак.
 Хуай (Ся) — китайский император династии Ся, правил около 1867—1841 до н. э.
 Река Хуай (Хуайхэ) в центральном Китае.